Blount County kan syfta på flera olika countyn i USA

 Blount County, Alabama 
 Blount County, Tennessee